Niemcy:
 Luckau – miasto w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Dahme-Spreewald
 Luckau (Wendland) – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Lüchow-Dannenberg
 Luckau – dawny powiat

Zobacz też:
 Lukau